Eberhard je německé jméno a příjmení:

místní název
 Eberhard (kaštel) – zámeček v obci Malinovo

příjmení
 Eberhard (mincmistr) – 13. stol. v Praze
 Heinrich Eberhard (1919–2003) – německý malíř a grafik
 Julian Eberhard (* 1986) – rakouský biatlonista
 Kašpar Eberhard (1523–1575) – německý luteránský teolog a pedagog
 Markus H. Eberhard (* 1966) – německý herec, zpěvák, režisér a trenér

jiný význam
 Eberhardův efekt, difúzní proces ve fotografické emulzi v průběhu vyvolávání
 orkán Eberhard – cyklona, která zasáhla střední Evropu 8.–12. března 2019